Die Football League Third Division 1960/61 war die 34. Saison der Football League Third Division als dritthöchste englische Fußballliga. Drittligameister wurde der FC Bury und daneben stieg auch der zweitplatzierte FC Walsall in die Football League Second Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Drittligasaison 1961/62 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Zweitligisten FC Portsmouth und Lincoln City die Plätze ein. Aus der Third Division in die Football League Fourth Division absteigen mussten die Tranmere Rovers, Bradford City, Colchester United und der FC Chesterfield. Anstelle dieser Vereine nahmen in der folgenden Spielzeit 1961/62 der Fourth-Division-Meister Peterborough United und die dahinter platzierten Crystal Palace, Northampton Town sowie Bradford Park Avenue die freien Positionen ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Weblinks 
 England 1960–61. (RSSSF)
 English Football League Tables

Einzelnachweise und Fußnoten 

1960/61
Fußballsaison 1960/61